Григорий (Герш) Михайлович Геллер (род. 5 июня 1945, гор. Чимкент, Казахская ССР, СССР) — , , .  (1986),  (1988)

Биография 
В 1966 году окончил Чимкентское музыкальное училище, класс преподавателя Гасана Алиева.

В 1970 окончил Алма-Атинскую консерваторию (класс А. Е. Мовша), с 1970 преподаватель Алма-Атинской консерватории. В Алма-Ате также работал в знаменитом вокально-инструментальном ансамбля «Медео».

Основатель ансамбля «Сакс хорус», пользовавшийся в своё время огромным успехом не только Казахстане.

С 1990 года живёт и работает в Израиле, профессор Иерусалимской академии музыки и танца им. Рубина. Основатель и руководитель известного на весь мир ансамбля саксофонов «Иерусалимские саксофоны». Коллектив с успехом гастролировал во многих странах мира: США, Россия, Норвегия, Финляндия, Индия, Швеция, Беларусь и др, странах. Этот коллектив успешно выступил на праздничном концерте в честь юбилея Москвы, а затем по приглашению отдела культуры города Москвы, ещё четыре раза выступал в концертами в Кремле.
Ансамблем записано пять дисков.

Среди учеников:

 Руслан Бабажанов — лауреат международного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах.
 Батырхан Шукенов — певец, композитор, поэт, саксофонист, заслуженный деятель искусств Казахстана. Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане.
 Игорь Шубин — преподаватель класса саксофона Алма-Атинской академии музыки им. Курмангазы, лауреат фестиваля творческой молодёжи «Жигер».
 Мааян Смит — лауреат международного конкурсе саксофонистов в Бельгии в городе Динан, трижды лауреат музыкальных конкурсов в Израиле, лауреат московского конкурса «Хрустальная нота» (среди участников из 58-ми стран, первый израильтянин — победитель конкурса).
 Ицик Вайсмель — дипломант международного конкурса классических саксофонистов во Франции, лауреат премии престижного израильского конкурса молодых музыкантов «Маэстро».

Ученики Григория (Герша) Геллера сегодня работают по всему миру: Австралии, Англии, США, Россия, Украина и др. странах.

Ссылки 
 VIII Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт»
 «Энциклопедия кларнета» — Кларнет и кларнетисты 
 «Иерихонские саксофонисты» 
 «Призы имени Юрия Штерна» 
 Бартыхан Шукенов 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Кларнетисты СССР
Академические музыканты СССР
Заслуженные артисты Казахской ССР